St. Anne’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Anne’s Episcopal Church (Middletown, Delaware), NRHP-ID 73000519
 St. Anne’s Episcopal Church (Anna, Illinois), NRHP-ID 02001758
 St. Anne’s Episcopal Church (Calais, Maine), NRHP-ID 82000789

Siehe auch:
 St. Ann’s Episcopal Church